Zoom:

W fotografii:
 obiektyw zmiennoogniskowy – rodzaj obiektywu fotograficznego
 zoom cyfrowy – cyfrowa symulacja zmiany ogniskowej
 Zoom (czasopismo) – periodyk poświęcony fotografii
W muzyce:
 Zoom – album Electric Light Orchestra
 Zoom – album Rachida Tahy
 Zoom – album Noah23
 Zoom (singel Dr. Dre)
Telewizja:
 Zoom – ukraińska stacja telewizyjna dla młodzieży
 Zoom – izraelska stacja dla dzieci i młodzieży
 Zoom TV – polska stacja telewizyjna

Zobacz też 
 Zoom Airlines – kanadyjskie linie lotnicze
 Zoom: Akademia superbohaterów – amerykańska komedia przygodowa
 Zoom (oprogramowanie) – oprogramowanie do wideokonferencji